Воробйо́в () — російське прізвище, утворене від слова воробей («горобець»).

Відомі носії:
 Воробйови — російський боярський рід.

Чоловіки 
 Воробйов Анатолій Маркович (1900—1955) — професор, член-кореспондент АН УРСР.
 Воробйов Андрій Володимирович (1960) — російський дипломат. Тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Україні (2014).
 Воробйов Андрій Олегович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Воробйов Андрій Олександрович (1994—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воробйов Андрій Юрійович (нар. 1970) — російський державний і політичний діяч. Губернатор Московської області
 Воробйов Борис Олексійович — Герой Росії.
 Воробйов Валерій Олександрович (1970) — український футболіст, воротар.
 Воробйов Василь Ілліч — повний кавалер ордена Слави.
 Воробйов Віктор Васильович (* 1952) — директор навчально-наукового інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
 Воробйов Віктор Іванович — повний кавалер ордена Слави.
 Воробйов Віктор Іванович (мінералог) (1875—1906) — російський мінералог.
 Воробйов Віталій Іванович (1966) — український науковець-економіст, генеральний директор УкрНДІ спеціальних видів друку.
 Воробйов Владислав Валентинович (1973—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воробйов Володимир Анатолійович (1972) — російський хокеїст.
 Воробйов Володимир Петрович (1876—1937) — анатом, дійсний член АН УРСР.
 Воробйов Всеволод Михайлович (1925—2010) — піаніст, професор Київської консерваторії.
 Воробйов В'ячеслав Михайлович — Герой Росії.
 Воробйов Геннадій Петрович ( 25 червня 1961 р.) — український військовик. Генерал-полковник.
 Воробйов Дмитро Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Дмитро Сергійович (1985) — російський хокеїст.
 Воробйов Дмитро Олександрович (1977) — український футболіст, воротар.
 Воробйов Євген Геннадійович (* 1991) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воробйов Євген Олексійович (1945—2011) — заслужений лікар України.
 Воробйов Єгор Терентійович — Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Іван Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Іван Іванович (1908—1967) — Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Іван Олексійович (1921—1991) — радянський льотчик, двічі Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Іван Онисимович (1897—1937) — керівник Київської міськради у 1932 році.
 Воробйов Костянтин Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Костянтин Павлович (* 1954) — російський дипломат, керівник представництва Росспівробітництва у Києві, облитий зеленкою.
 Воробйов Микола Андрійович — позбавлений звання Героя Радянського Союзу.
 Воробйов Микола Іванович (?—1941) — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Воробйов Микола Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Микола Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Микола Панасович (* 1941) — художник, поет.
 Воробйов Микола Тимофійович — Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Михайло Володимирович, більш відомий під прізвищем Круг (1962—2002) — відомий російський поет, бард, композитор та виконавець пісень в стилі російський шансон.
 Воробйов Михайло Іванович — декан факультету Національного університету фізичного виховання і спорту України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Воробйов Михайло Михайлович (нар. 1967) — український актор і режисер (фільм «Україна нескорена»)
 Воробйов Михайло Сергійович (1908—1970) — радянський кіноактор.
 Воробйов Михайло Петрович (1896—1957) — радянський воєначальник, маршал інженерних військ.
 Воробйов Олег Анатолійович (1977—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Кандидат фізико-математичних наук.
 Воробйов Олександр Дмитрович (1921—1995) — Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Олександр Ілліч — повний кавалер ордена Слави.
 Воробйов Олександр Костянтинович (1934—2008) — народний депутат України 1-го скликання, український та радянський дипломат.
 Воробйов Олександр Петрович (1962—2021) — радянський і російський актор театру і кіно. Заслужений артист РФ (2000).
 Воробйов Олександр Сергійович (* 1984) — український гімнаст.
 Воробйов Олексій Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Воробйов Олексій Володимирович — Герой Росії.
 Воробйов Олексій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Воробйов Олексій Сисойович (1880—?) — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Воробйов Павло Сергійович (1982) — російський хокеїст.
 Воробйов Юрій Геннадійович — повний кавалер ордена Слави.
 Воробйов Юрій Леонідович — Герой Росії.
 Воробйов Юрій Сергійович — український учений у галузі механіки.
 Воробйов Яків Степанович — Герой Радянського Союзу.

Жінки 
 Воробйова Ганна Яківна (1817—1901) — російська оперна співачка (контральто).
 Воробйова Євгенія Василівна (1932—2013) — українська актриса, народна артистка УРСР.
 Круг (Воробйова) Ірина Вікторівна ( 1976) — російська естрадна співачка, виконавиця російського шансону, багаторазова володарка премії «Шансон року», друга дружина і вдова Михайла Круга.
 Воробйова Людмила Вікторівна (* 1940) — українська вчена у галузі гідробіології, фахівець з мейобентосу, професор, доктор біологічних наук.
 Воробйова Наталія Віталіївна (* 1991) — російська борчиня, чемпіонка світу і Європи, олімпійська чемпіонка.
 Воробйова Наталія Юріївна (* 1949) — радянська акторка, югославська і хорватська письменниця і поетеса.
 Воробйова Олександра Іванівна (? — ?) — українська радянська діячка, керівник групи сектора нормування праці і заробітної плати Донецького науково-дослідного вугільного інституту Донецької області. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Воробйова Ольга Петрівна (* 1952) — український мовознавець, доктор філологічних наук (1994), професор (1995), Заслужений працівник освіти України (2002). Академік ВН вищої школи України (2016).

Див. також 
 Воробйові гори (значення)

Примітки 

Російські прізвища